Sprünken ist der Familienname folgender Personen:

 Inga Sprünken (* 1962), deutsche Journalistin, Lokal-Reporterin und Buchautorin
 Jan Sprünken (* 1976), deutscher Basketballspieler
 Sandra Sprünken (* 1985), deutsche Moderatorin, Schauspielerin und Improvisationstheater-Comedienne